Sezon 2012 była 88. edycją Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Rozgrywki rozpoczęły się 31 marca, a zakończyły 4 listopada 2012. W trakcie sezonu zarządzono również przerwę w rozgrywkach pomiędzy 24 maja, a 30 czerwca z powodu rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Tytułu mistrzowskiego nie obroniła drużyna . Nowym mistrzem Szwecji został zespół IF Elfsborg. Tytuł króla strzelców zdobył Waris Majeed, który w barwach klubu BK Häcken strzelił 23 gole.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 16 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szwecji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 30 spotkań). 15. i 16. drużyna tabeli spadły do Superettan, a 14. weźmie udział w barażach o utrzymanie się w Allsvenskan.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie do Superettan spadły:  (15) i  (16).

Tabela

Wyniki

Baraże o Allsvenskan 
Po zakończeniu rozgrywek odbył się baraż o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Szwecji między 14. zespołem Allsvenskan - GIF Sundsvall, a 3. zespołem Superettan - Halmstads BK. Dwumecz wygrała drużyna Halmstads i to ona w sezonie 2013 zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Klasyfikacja strzelców

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2012 w Szwecji
2012 w piłce nożnej